A. Ignatieff (?-?), comte, colonel, attaché militaire russe à Paris en 1914
 George Ignatieff (1913 - 1989), diplomate canadien.
 Michael Ignatieff (1947 - ), homme politique canadien.

Homonymie de patronyme